Таїс Блюме (;  19 вересня 1984 року, Барселона, Іспанія) — іспанська акторка.

Фільмографія

Телебачення 
 88 (2012)
 39+1 (2014)

Посилання 
  
  

Іспанські акторки
Кіноакторки
Уродженці Барселони
Акторки XXI століття
Акторки